Altınova (district), een Turks district in de provincie Yalova
 Altınova (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Altınova